Sci-fi:
 Научная фантастика (от ).
 Sony Sci-Fi (первоначальное название — AXN Sci-Fi) — российский кабельный и спутниковый телеканал.
 Syfy Universal (первоначальное название — Sci-Fi Channel) — американский кабельный телевизионный канал.